Dentizetes är ett släkte av kvalster. Dentizetes ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Dentizetes